Bukrejewo () ist der Name russischer Orte:

 Bukrejewo (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Bukrejewo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Bukrejewo (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol